

Cinema 
 Love Letters – film muto del 1917 diretto da Roy William Neill
Love Letters – film del 1924 diretto da David Selman (come David Solomon)
 Gli amanti del sogno (Love Letters) – film del 1945 diretto da William Dieterle

Musica 
 Love Letters – brano musicale  di Edward Heyman e Victor Young del 1945
 Love Letters – album dei Metronomy del 2014

Televisione 
 Love Letters – film per la televisione del 1999 diretto da Stanley Donen
 Love Letters – film per la televisione del 2010 diretto da Tim Southam

Teatro 

 Love Letters – opera teatrale del 1988 di A. R. Gurney

Pagine correlate
Love Letter